Příjmení Lindahl nosí více významných osobností:

 Axel Lindahl (1841–1906) – švédský fotograf
 Erik Lindahl (1891–1960) – švédský ekonom
 Tomas Lindahl (* 1938) – švédský vědec